Acacia ferruginea — древесное растение, вид рода  семейства .

Эндемик Шри-Ланки, растёт в засушливых регионах этого острова. Раньше это было довольно распространённое растение, однако в последние годы встречается очень редко, по причине чего занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Примечания 

Акация
Флора Шри-Ланки